Валле-Ломелина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.

Население составляет 2229 человек, плотность населения составляет 83 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 0384.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Города-побратимы 
  Фурк, Франция (1998)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта